Laja (rivier in Rusland), een rivier in Rusland
 Laja (plaats in Rusland), een plaats aan deze rivier
 Laja (rivier in Chili)
 Laja (gemeente in Chili)
 Laja (meer), een meer in Chili
 Laguna del Laja, een meer in Chili
 Nationaal park Laguna del Laja, een park dat langs dat meer ligt, zie ook Lijst van nationale parken in Chili
 Laja (gemeente in Bolivia), een gemeente in Bolivia
Laja, een plaats in deze gemeente

Zie ook:
 Lajas, doorverwijspagina